Beiderlinden ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Beiderlinden (1842–1907), deutscher römisch-katholischer Missionar und Bischof von Poona in Indien
 William A. Beiderlinden (1895–1981), US-amerikanischer Offizier, Generalmajor der US-Army